El apellido italiano Mealli corresponde a varias personalidades:

 Bruno Mealli (1937), ciclista italìano.
 Giovanni Antonio Pandolfi Mealli (1629-1679), violinista y compositor italiano.